

Toponymes 
 Landsberg dans le land de Saxe-Anhalt, Allemagne
 Landsberg am Lech en Bavière, Allemagne, capitale de l'arrondissement homonyme
 La prison de Landsberg où furent détenus Hitler en 1924 puis les criminels de guerre nazis juste après-guerre
 Landsberg an der Warthe, nom allemand de Gorzów Wielkopolski, Pologne
 Landsberg in Ostpreussen, nom allemand de Górowo Iławeckie, Pologne
 Landsberg in Oberschlesien, actuellement Gorzów Śląski, Pologne.
 Le château du Landsberg, sur la commune de Heiligenstein (Bas-Rhin)
 Landsberg (tramway de Strasbourg), une station des lignes C, D et E du tramway de Strasbourg.
 Le Haut-Landsberg, une ancienne seigneurie de Haute-Alsace.

Patronymes 
  (1901-1944), philosophe juif-allemand, émigré en France
 Ernst Landsberg (1860-1927), juriste allemand
  (1656-1727), général et gouverneur de la ville de Münster (Westphalie)
  (1865-1912), mathématicien allemand
 Grigory Landsberg (1890-1957), physicien soviétique 
 Herrade de Landsberg (1125-1195), abbesse et écrivain, auteure et illustratrice de l'Hortus deliciarum (le jardin des délices)
  (1939-), écrivaine et féministe canadienne
 Otto Landsberg (1869-1957), juriste et politicien allemand

Autres
 Le Landsberg, groupe parlementaire du parlement de Francfort.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme germanique
Patronyme juif